Паулу Роберту Жамелли Жуниор (, родился 22 июля 1974 в Сан-Паулу), более известный как Жамелли — бразильский футболист, нападающий.

Карьера игрока

Клубная 
Уроженец Сан-Паулу. Дебютировал в одноимённом клубе в серии A, сыграв 7 матчей и завоевав Кубок Либертадорес в 1993 году. Свой первый гол он забил, играя за «Сантос»: за два сезона он забил 13 мячей. В 1997 году уехал за границу выступать в Японию в «Касива Рейсол», но в январе 1998 года был перекуплен испанским клубом «Реал Сарагоса», искавшим замену ушедшим в «Реал Мадрид» Дани Гарсия и Фернандо Морьентесу. Несмотря на нечастое попадание в стартовый состав, Жамелли был важным игроком атаки: он забил 13 мячей в сезоне 2000/2001 и помог клубу выиграть Кубок Испании в том сезоне, одолев «Сельту» со счётом 3:1. После выбывания «Реала Сарагосы» в 2002 году в Сегунду Жамелли продолжил играть и там, но в январе 2003 года вернулся в Бразилию как игрок «Коринтианса». С 2005 по 2007 годы он поиграл ещё в пяти клубах, прежде чем повесить бутсы на гвоздь.

В сборной 
В активе Жамелли пять игр за сборную Бразилии, из них четыре на Золотом кубке КОНАКАКАФ 1996 года, забив оба гола в ворота сборной Гондураса. Однако Бразилия в финале была побеждена Мексикой со счётом 0:2.

Карьера тренера 
В 2008 году Жамелли стал техническим координатором команды «Куритиба», но 1 апреля 2009 из-за конфликта с тренером Иво Вортманом ушёл из клуба.

Статистика

Клубная

В сборной

Достижения

Клубные 
 Сан-Паулу
 Победитель : 1993
 Победитель Кубка Либертадорес: 1993
 Победитель Суперкубка Либертадорес: 1993
 Победитель Рекопы Южной Америки: , 

 Сарагоса
 Победитель Кубка Испании: 2000/2001

В сборной 

 Серебряный призёр Золотого кубка КОНКАКАФ: 1996

Личные 
 Обладатель Серебряного мяча 1995

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте SambaFoot
 Профиль на сайте Futpédia
 
 Профиль на сайте NFTeams
 Статистика на сайте Footballdatabase
 ENTREVISTA PAULO JAMELLI — COACH ESPORTIVO

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сан-Паулу»
Игроки ФК «Сантос»
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Реал Сарагоса»
Игроки ФК «Коринтианс»
Игроки ФК «Симидзу С-Палс»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Атлетико Минейро»
Игроки ФК «Гремио Баруэри»
Футбольные тренеры Бразилии